South Haven ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 South Haven (Indiana)
 South Haven (Kansas)
 South Haven (Maryland)
 South Haven (Michigan)
 South Haven (Minnesota)
 South Haven (New York)
 South Haven Highlands (Michigan)

South Haven ist die Bezeichnung einer Pfirsichsorte

Siehe auch:
 Southaven